Smolęcin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Smolęcin (Gryfice), Woiwodschaft Westpommern, Powiat Gryficki (Schmalentin)
 Smolęcin (Kołbaskowo), Woiwodschaft Westpommern, Powiat Policki (Schmellenthin)